Rudgar ist ein germanischer Personenname von Hruodger abgeleitet, der in der Herkunft dem deutschen Vornamen Rüdiger entspricht. 

Namensvarianten sind Ruotger, Routger, Rotger oder Rötger.

Träger des Namens waren:

 Ruotger von Trier (Rudgar von Trier; ca. 880–931), Erzbischof von Trier
 Rudgar von Veltheim, 1119 bis 1125 Erzbischof von Magdeburg
 Ruotger von Kerkow, 1241 bis 1251 Bischof von Brandenburg
 Ruotger, Verfasser der Lebensgeschichte des Heiligen Bruno von Köln
 Rotger von Aldendorp (* im 13. Jahrhundert; † im 14. Jahrhundert), römisch-katholischer Geistlicher und Domherr in Münster sowie in Osnabrück
 Rötger von Schade (auch Rotger; † 1469), Abt des Klosters Grafschaft
 Rotger Linden (auch: Rotger under der Linden; † 1584), von 1551 bis 1584 als Rotger III. Abt des Klosters Grafschaft